Горча́к — многозначный термин.

Рыбы 
 Горчаки́ () — род рыб семейства карповых.
 Обыкновенный горчак
 Глазчатый горчак
 Горчак Лайта

Грибы 
 Тилопи́л, или горчак () — род грибов семейства болетовых.
 Жёлчный гриб ()

Растения 
 Горчак () — род растений семейства Астровые.

Другое 
 Горчак — фамилия из списка дворянских родов Гродненской губернии.
 «Горчак» — типовая долговременная огневая точка российского производства, предназначенная для оперативного возведения оборонительных сооружений.

См. также 
 Горчаки (значения)
 Горчаков